Muziek
John Grant (zanger), een Amerikaanse zanger

Literatuur
John Grant (dichter), een Britse dichter
John Grant (schrijver), pseudoniem van de Britse schrijver Paul Le Page Barnett

Militairen
John Gildroy Grant, een Nieuw-Zeelandse militair
John Duncan Grant, een Britse militair
John Moreau Grant, een Canadese marine-officier

Sport
John Grant (atleet), een Britse atleet
John Grant (voetballer), een Britse voetballer

Diversen
John Grant (scenarioschrijver), een Amerikaanse scenarioschrijver